Ти́тул пáпы ри́мского — официальное наименование должностей и санов, которыми владеет папа римский.

История титула 
Самыми древними из титулов Папы являются титулы «Понтифик» и «Епископ Рима». На протяжении веков титул становился всё пышнее. В 1969 году папа римский Павел VI вернул титулование «раб рабов Божьих» и удалил титулование «Царствующий во славе».

9 марта 2006 года в официальном Папском издании Annuario pontificio Бенедиктом XVI был удалён титул «Патриарх Запада».

Впервые титул «Патриарх Запада» был употреблён в 450 году в письме главы Восточно-Римской империи святителю Льву I, папе римскому. По другой версии, обращение к папе римскому как к «Патриарху Запада», традиционно шедшее в перечне титулов перед «Примасом Италии», появилось после раскола в 1054 году, разделившего Православную церковь и Святой Престол. Его редко употребляли вплоть до 1870 года, когда этот титул был введён в папскую терминологию на I Ватиканском соборе.

Ссылки 
 Титул Папы Римского. Факты и описание некоторых заблуждений

Папство
Религиозные титулы